Lönnberg är ett svenskt efternamn som också har skrivits Lönnbergh. Den 31 december 2013 var 926 personer bosatta i Sverige med efternamnet Lönnberg, medan ingen hade stavningen Lönnbergh.

Personer med efternamnet Lönnberg eller Lönnbergh
 Anders Lönnberg (född 1954), socialdemokratisk sjukvårdspolitiker, civilekonom
 August Lönnberg (1856–1930), arkitekt
 Carl Lönnberg (1828–1905), lantbrukare och riksdagsman
 Einar Lönnberg (1865–1942), zoolog  
 Gustav Lönnbergh (1911–1980), flygare och sjökapten 
 Ivan Lönnberg, flera personer
 Ivan Lönnberg (arkitekt) (1882–1965)
 Ivan Lönnberg (konstnär) (1891–1918), bildkonstnär och långdistanslöpare
 Lars Johan Lönnberg (1816–1889), jurist och riksdagsman
 Mathilda Lönnberg (1837–1907), författare
 William Lönnberg (1887–1949), finländsk målare
 Åke Lönnberg(1919–2005), officer i flygvapnet

Källor

Svenska efternamn